

Toponymie

Le Teatro Nacional de São Carlos est la principale salle d'opéra de Lisbonne.

São Carlos est une municipalité de l'État de São Paulo
 São Carlos est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 São Carlos do Ivaí est une municipalité du Paraná

Voir aussi

Sao Carlos